Knauer:
 Joseph II Knauer (1764-1844)
 Marlon Knauer (ur. 1987) – niemiecki piosenkarz